peut désigner :

Patronymes  
 Salcedo Coronel (1592-1651), écrivain espagnol ;
 Pedro Coronel (1923-2005), peintre et sculpteur mexicain ;
 Ignacio Nacho Coronel (1954-2010), narcotrafiquant mexicain ;
 Julián Coronel (1958), joueur paraguayen de football ;
 Jean-Luc Coronel (1967), historien français du droit ;
 Tom Coronel (1972), pilote néerlandais ;
 Dannes Coronel (1973-2020), joueur équatorien de football ;
 Davidson Renato da Cruz Coronel (1986), joueur cap-verdien de football ;
 Gabriel Coronel (1987), acteur vénézuélien ;
 Samuel Coronel (1990), coureur cycliste paraguayen.

Toponymes  
 Coronel, commune chilienne.
 Cap Coronel, où se trouve la ville du même nom.

Divers 
 Coronel (HSK 10), un navire de commerce utilisé ensuite par la marine allemande.
 Bataille de Coronel, bataille navale de la Première Guerre mondiale qui eut lieu au large de la ville et du cap Coronel.